Кубок Боснії і Герцеговини з футболу 2016–2017 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Боснії і Герцеговини. Титул втретє здобув Широкі Брієг.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/26 жовтня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 жовтня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/26 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/26 квітня 2017

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 травня 2017

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Боснії і Герцеговини на soccerway 
 Офіційний сайт  

2016—2017
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина